Schoemaker ist der Familienname von:

 Andries Schoemaker (1660–1735), niederländischer Historiker, Numismatiker und Zeichner
 Arend Schoemaker (1911–1982), niederländischer Fußballspieler 
 Hubert Schoemaker (1950–2006), US-amerikanischer Chemiker
 Jacobus Schoemaker (Jan Schoemaker; 1882–1954), niederländischer Fußballspieler
 Maurice Schoemaker (1890–?), belgischer Komponist
 Richard Schoemaker (1886–1942), niederländischer Säbelfechter, Hochschullehrer und Widerstandskämpfer
 Charles Prosper Wolff Schoemaker (1882–1949), niederländischer Architekt

Siehe auch:
 Shoemaker
 Schomaker